Кво́длибет ( «что угодно», «всякая всячина»):
 Кводлибет ( «диспут о чем угодно», quodlibetum) — торжественный ежегодный диспут в средневековом университете, на котором специально выбранное лицо должно отвечать на вопросы по предложенным им темам, при этом сами темы и вопросы могли быть любые. Известнейшее сочинение в этом жанре принадлежит парижскому схоласту XIII в. Годфруа де Фонтену (Godefridus de Fontibus)
 Кводлибет — шуточное музыкальное произведение, составленное из разных популярных мелодий и текстов (или их отрывков).
 Quod Libet — аудиопроигрыватель с музыкальной библиотекой, являющийся свободным программным обеспечением.

См. также 
 Ex falso quodlibet (логическое правило)